Wendhausen bezeichnet:

 Wendhausen (Lehre), Ortsteil der Gemeinde Lehre im Landkreis Helmstedt, Niedersachsen
 Wendhausen (Reinstorf), Ortsteil der Gemeinde Reinstorf im Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Wendhausen (Schellerten), Ortsteil der Gemeinde Schellerten im Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Wendhausen (Salzgitter), Wüstung in der Nähe von Salzgitter-Hohenrode, Niedersachsen
 Wendhausen (Adelsgeschlecht), braunschweigisches Adelsgeschlecht

Wendhausen ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Wendhausen (1880–1945), deutscher Jurist, Rittergutsbesitzer und Reichstagsabgeordneter
 Carl Wilhelm Wendhausen (1812–1872), deutscher Jurist, Gutsbesitzer und Abgeordneter
 Fritz Wendhausen (1890–1962), eigentlich Fritz Schulze, deutscher Schauspieler, Theaterregisseur, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Hans-Hermann Wendhausen (* 1947), deutscher Politiker und MdL